Prasek může být:

 Prasek – obec v Královéhradeckém kraji

příjmení osob
 Radomír Prasek (* 1970) – český fotbalista, útočník
 Vincenc Prasek (1843–1912) – slezský pedagog, jazykovědec, spisovatel, novinář a národní buditel